Хайдингер, Себастиан — немецкий футболист, защитник клуба «Вакер» (Нордхаузен).
 Хайдингер — небольшой ударный кратер в области северо-восточного побережья Озера Благоговения на видимой стороне Луны.